Гнідий Анатолій Олегович (1992—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гнідий Федір Іванович (1893—1980) — український майстер художньої кераміки, заслужений майстер народної творчості УРСР.
 Шейн Гнідий (* 1975) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Володар Кубка Стенлі. Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Примітки